Рогатинський район — район України у північній частині Івано-Франківської області. 
 Рогатинський повіт (ЗУНР) — історична адміністративна одиниця на українських землях, що входили до складу Австро-Угорщини, Західно-Української Народної республіки.
 Богдан Рогатинський, іноді Івашко Богдан Рогатинський, Івашко Богдан Преслужич Рогатинський  — український (руський) боярин, дідич чи посідач Рогатина.
 Желько Рогатинський — хорватський економіст, банкір
 Рогатинський художньо-краєзнавчий музей (або Музей-садиба Миколи Угрина-Безгрішного) — музей художньо-краєзнавчого профілю в районному центрі Івано-Франківської області.